Mitologia
 Nice (mitologia) — deusa da vitória na mitologia grega

Topônimos
 Nice  — cidade francesa
 Tratado de Nice — tratado adotado em Nice pelo Conselho da União Europeia
 Nice (Califórnia)  — região censo-designada]] da Califórnia

 Tecnologia
 Nice (linguagem de programação)  — linguagem de programação
 Nice (Unix) — comando do Unix
 Classificação Nice de Produtos e Serviços — classificação de marcas e patentes

 Música
 The Nice — banda britânica de rock
 Niceland — islandesa de heavy metal
 Nice. — terceiro álbum da banda japonesa Pffy AmiYumi
 "Nice" — sexta faixa do álbum Astronaut da banda Duran Duran

Outros
 Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur ou OGC Nice — clube de futebol sediado em Nice

Desambiguação